ППМП (Передвижной пункт медицинской помощи) — бронированная медицинская машина (машина оказания первой помощи), созданный на основе бронетранспортёра МТ-ЛБу.

Передвижной пункт медицинской помощи предназначен для организации в районах боевых действий или в зонах ЧС мобильных перевязочных пунктов для оказания первой медицинской помощи раненым и пострадавшим. Шасси МТ-ЛБу позволяет передвигаться в условиях бездорожья по пересеченной местности, преодолевать водные преград и защищаться от пуль и осколков.

Описание 
В кормовой части корпуса машины располагается отсек объемом 8 м³, где размещаются шкафы с медицинским оборудованием и инструментами, запасом лекарств и перевязочных материалов. Там также располагаются откидные сидения для перевозки легко раненных, есть возможность размещения в три яруса носилок с тяжело раненными. На стоянке у кормового листа корпуса машины, напротив кормового люка может разворачиваться палатка, служащая мобильным медпунктом (для обработки раненых в полевых условиях). В движении палатка в сложенном виде перевозится в корзинах, расположенных на обоих бортах машины. На машине установлены фильтровентиляционная и климатическая установки, имеется бак для возимого запаса питьевой воды. Для обеспечения энергоснабжения на машине применяется переносной дизельный генератор переменного тока мощностью до 5000 Вт.

Примечания

Ссылки 
 Передвижной пункт медицинской помощи на сайте Минотор-Сервис  

Бронетехника Белоруссии
Бронированные медицинские машины
Санитарный транспорт
МТ-ЛБу